Hornemann est un nom de famille d'origine germanique notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1811–1896), chimiste et homme politique allemand ;
  (1813–1890), peintre et lithographe allemand ;
 Friedrich Konrad Hornemann (1772–1801), explorateur allemand ;
 Jens Wilken Hornemann (1770–1841), médecin et un botaniste danois ;
  (né en 1943), peintre allemand.
 Axel Hornemann Hansen (1899-1933), coureur cycliste danois

Voir aussi 
 C. F. E. Horneman (1840-1906), compositeur et chef d'orchestre danois.
 Emil Horneman (1809-1870), compositeur danois.

Notes et références 

Homonymie de patronyme germanique